Ретешть () — комуна в Румунії, у повіті Арджеш.
 Ретешть () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Ретешть.
 Ретешть () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Берка.
 Ретешть () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Белтіуг.